

Toponyme

Allemagne 
 Ophoven est un Ortsteil de la ville allemande de Wassenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Belgique 
 Ophoven est une section de la commune belge de Kinrooi

Pays-Bas 
 Ophoven est une localité de la commune néerlandaise d'Echt-Susteren

Homonymie de localités